En Pologne, Kuczków peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kuczków, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Kuczków, un village du powiat de Kutno,
 Kuczków, un village du powiat de Łowicz.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kuczków, un village.